Sumner megye (Kansas)
Sumner megye (Tennessee)